Алчин — название населённых пунктов в Крыму:

 Алчин — исчезнувшее село в Белогорском районе..
 Алчин — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.
 Алчин — прежнее название села Великое в Сакском районе.
 Алчин — прежнее название исчезнувшего села Муромка в Джанкойском районе.
 Алчин - Алшын https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD

См. также 
 Алшын (значения)